Handball Trophy 2006-2007 – torneo di pallamano maschile
Handball Trophy 2006-2007 – torneo di pallamano femminile